Рогозна (приток Сейма) — река в Курской области Российской Федерации, приток реки Сейм (приток р. Десна в бассейне Днепра).
 Рогозна (приток Сухой Рогозны) — ручей в Курской области, приток Сухой Рогозны в бассейне реки Рогозны (приток Сейма).
 Рогозна (приток Десны) — река в Черниговской области, правый приток р. Десна (бассейн Днепра).

Примечания